Râul Cocoș se poate referi la:

 Râul Cocoș, Agigea

Vezi și 
 Cocoș (nume de familie)

 Râul Cocoșul (dezambiguizare)

 Cocoșești (dezambiguizare)

Toponime românești